Ха́ральд Ве́льцер (; 27 июля 1958, , Ведемарк, Нижняя Саксония, ФРГ) — немецкий социолог и социальный психолог, специалист по исторической памяти, насилию и влиянию климата на перемены в обществе.

Биография 

Изучал социологию, психологию и литературу в Ганноверском университете. Там же в 1988 году получил степень доктора по социологии, в 1993 году хабилитированного доктора по социальной психологии и 2001 году хабилитированного доктора по социологии.

В 1988—1993 годы — младший научный сотрудник кафедры истории, философии и социальных наук Ганноверского университета.

В период с 1994 по 1995 и 1997—1998 — директор Института психологии Ганноверского университета.

С 2004 года — директор Центра междисциплинарных исследований памяти (до 2011 года входил в состав , с 2012 — в составе )

С 2006 года — научный сотрудник MARIAL-центра Университета Эмори.

В 2007—2011 годы — член Совета Эссенского института культурологии.

В 2008—2013 годы — руководитель проектов «Память стихийных бедствий» и «Сдвиги базисных линий» Эссенского института культурологии.

С 2012 года — профессор  , а также директор Центра Норберта Элиаса трансформационного дизайна и исследований.

Профессор социальной психологии .

Соучредитель и директор благотворительного фонда «Futurzwei», целью которого является разработка новым способом устройства экономической и общественной жизни.

Научная деятельность 

В своей книге «Дедушка не был нацистом» () обращается к истории нацистской Германии как социально-психологическому феномену и исследует поведение немцев в повседневной жизни в этот период через семейные воспоминания. Лишь небольшая часть исследованных семей соглашалась с виновностью и ответственностью свои родственников за те вещи, которые они совершили во время Второй мировой войны. Частым явлением были преуменьшения и якобы незнание об этом. Более того они сами себя изображали в качестве жертв и героев.

В книге «Виновники. Как становились массовыми убийцами простых людей» ( werden) Вельцер углубил раннее исследование американского историка Холокоста  о мотивации будущих нацистских преступников при вступлении в айнзацгруппы, как и причинах преступной деятельности имевших хорошее социальное происхождение Франца Штангля и Вернера Беста. Вельцер проводит сравнение массовых убийств людей в Третьем рейхе с подобными событиями во Вьетнаме, Руанде и Югославии.

В книге «Климатические войны» () Вельцер рассматривает глобальное потепление как всё ещё недооценённая угроза для человеческого существования. По его мнению стихийное бедствие является спусковым крючком для социальных потрясений, поскольку а таких обстоятельствах насилие рассматривается как стратегическое средство борьбы. Крушение общественного и политического порядка во многих уголках мира приводит к . Это было возможно избежать, если бы зажиточные слои населения изменили бы свой нынешний уровень потребления.

В книге «Самомыслие. Руководство в сопротивлению» () Вельцер выступил в защиту плодотворного образа жизни, где на первое место поставлены не потребительские материальные блага, а счастье и жизнеспособность. Он критикует нынешний образ жизни построенный на нескончаемом росте потребления материальных благ. Вельцером представлены различные виды успешного самоуправления и самомыслия, направленные на общее благо, а не на стремление к личной выгоде и использования других в собственных корыстных целях.

В совместной с историком Зенке Найтцелем Вельцер представил исследование «Солдаты Вермахта. Подлинные свидетельства боёв, страданий и смерти»  () основанное на анализе протоколов прослушиваний немецких военнопленных в специальных центрах Великобритании и США, которые хранятся в Национальных архивах Великобритании и США. Исследование получилось междисциплинарным, поскольку Найцелю потребовался коллега, специализирующийся на методах истории ментальности и истории повседневности. Исследование проводилось три года. За это время были собраны все необходимые источники и проведён их анализ на стыке истории и психологии. Кроме того исследовательская группа из 8 участников опубликовала сборник статей, посвященный анализу протоколов. В общей сложности было изучено более 100 тысяч листов протоколов прослушиваний около 15 тысяч немецких военнопленных, в большинстве своём попавших в плен в Африке, Италии и Западной Европе. Анализ исторических документов проводился по тематическим блокам, впоследствии ставших подразделами книги: сбивание (самолётами), власть ради власти, приключения, эстетика разрушения, наслаждение, охота, затопления (вражеских судов), убийство с точки зрения оккупанта, преступления в отношении военнопленных, представление об уничтожении, участие в расстрелах, слухи, чувства, секс, техника, вера в победу, вера в фюрера, идеология, военные ценности. Кроме того, в отдельных подразделах книги проведён сравнительный анализ основного массива документов с протоколами прослушивания итальянских и японских военнопленных, как и служащих Ваффен СС.

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины М. Г. Дубик отмечает, что книга «не оставляет сомнений относительно непосредственного участия вермахта в преступлениях». Кроме того она пишет:Итогом книги стали размышления о представлениях о войне в целом и особенностях действий в войне вермахта как армии национал-социализма. Авторы пришли к выводу, что преступление было нормой для солдат вермахта, из перспективы солдата его преступные действия не были преступлениями, в отличие от аналогичных действий врага. Повседневность преступления вызвала неприятие его как чего-то неординарного, наоборот, рутина преступных практик привела к тому, что военнослужащие получали удовольствие от них, как от хорошего выполнения своей «работы». Если война сама по себе имеет такую особенность, за короткий срок превращать нормальных людей в убийц, то Вторая мировая война все же имела отличия в этом от других. Хотя в других войнах также были распространены убийства военнопленных и другие преступления, расово мотивированное уничтожение миллионов военнопленных от голода выпадает из представлений о «нормальной войне» и вместе с убийствами евреев характеризует эти преступления, в понимании авторов, как типично национал-социалистическую политику уничтожения. Впечатляющим стал также резонанс, вызванный книгой среди историков. Все рецензии были одобрительными, в особенности, относительно критического отношения авторов к источнику, междисциплинарного анализа, осмысления авторами понятия нормы в войне. Существенные критические замечания касались только ограниченного круга различий политики уничтожения национал-социализма по сравнению с другими войнами и необходимости большего обоснования некоторых обобщений.

Научные труды

Монографии 

 Welzer H. Zwischen den Stühlen. Eine Längsschnittuntersuchung zum Übergangsprozess von Hochschulabsolventen. Deutscher Studien-Verlag, Weinheim 1990, ISBN 3-89271-196-8.
 Welzer H. Transitionen. Zur Sozialpsychologie biographischer Wandlungsprozesse. Edition diskord, Tübingen 1993, 320 pages ISBN 3-89295-572-7.
 Welzer H. Verweilen beim Grauen. Essays zum wissenschaftlichen Umgang mit dem Holocaust. Edition diskord, Tübingen 1997, ISBN 3-89295-619-7.
 Welzer H., Montau R., Plaß Ch. «Was wir für böse Menschen sind!» Der Nationalsozialismus im Gespräch zwischen den Generationen / H. Welzer, R. Montau, Ch. Plaß. — Tübingen: Edition Diskord, 1997. — 220 s.
 Welzer H., Moller S., Tschuggnall K. "Opa war kein Nazi―. Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächnis / H. Welzer, S. Moller, K. Tschuggnall. — Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch, 2002. — 256 s.
 Welzer H. Täter. Wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden / Harald Welzer. — Frankfurt am Main: S.Fischer Verlag, 2005. — 323 s.
 Welzer H.,  Das autobiographische Gedächtnis. Hirnorganische Grundlagen und biosoziale Entwicklung. Klett-Cotta, Stuttgart 2005, ISBN 3-608-94406-0.
 Welzer H. Der Krieg der Erinnerung. Holocaust, Kollaboration und Widerstand im europäischen Gedächtnis, von Harald Welzer (Hrsg.), S. Fischer, Frankfurt/M. 2007, ISBN 978-3-596-17227-6.
 Welzer H. Klimakriege. Wofür im 21. Jahrhundert getötet wird, S. Fischer, Frankfurt/M. 2008, ISBN 3-10-089433-2.
 Welzer H.,  Das Ende der Welt, wie wir sie kannten. Klima, Zukunft und die Chancen der Demokratie. S. Fischer, Frankfurt 2009, ISBN 978-3-10-043311-4.
 Welzer H., Neitzel S. Soldaten. Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben. S. Fischer, Frankfurt/M. 2011, ISBN 978-3-10-089434-2.
 Welzer H., Giesecke D. Das Menschenmögliche. Zur Renovierung der deutschen . Edition , Hamburg 2012, ISBN 978-3-89684-089-9.
 Welzer H., Rammler S. Der FUTURZWEI-Zukunftsalmanach 2013: Geschichten vom guten Umgang mit der Welt. Fischer-Taschenbuch, Frankfurt 2012, ISBN 978-3-596-19420-9.
 Welzer H. Selbst denken. Eine Anleitung zum Widerstand, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2013, ISBN 978-3-10-089435-9.
 Welzer H., Sommer B. Transformationsdesign. Wege in eine zukunftsfähige Moderne. oekom, München 2014, ISBN 978-3-86581-662-7.
 Welzer H., Giesecke D., Tremel L. FUTURZWEI Zukunftsalmanach 2015/16. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2014. 544 S.
 Welzer H.,  Autonomie. Eine Verteidigung. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 2015, ISBN 978-3-10-002250-9.

Научная редакция 

 (Hrsg.): Nationalsozialismus und Moderne. Edition diskord, Tübingen 1993, ISBN 3-89295-576-X.
 (Hrsg.): Das Gedächtnis der Bilder. Ästhetik und Nationalsozialismus. Edition diskord, Tübingen 1995, ISBN 3-89295-590-5.
 (Hrsg.): Auf den Trümmern der Geschichte. Gespräche mit Raul Hilberg, Hans Mommsen und Zygmunt Bauman. Edition diskord, Tübingen 1999, ISBN 3-89295-659-6.
 (Hrsg.): Das soziale Gedächtnis. Geschichte, Erinnerung, Tradierung. , Hamburg 2001, ISBN 3-930908-66-2.
 mit Hans J. Markowitsch (Hrsg.): Warum Menschen sich erinnern können. Fortschritte in der interdisziplinären Gedächtnisforschung. Klett-Cotta, Stuttgart 2006, ISBN 978-3-608-94422-8.
 mit  und Ariane Eichenberg (Hrsg.): Erinnerung und Gedächtnis. Ein interdisziplinäres Handbuch. Metzler, Stuttgart 2010.

Статьи

Издания на русском языке 
 книги
 
 статьи

Избранные лекции и интервью 

 «Die Zukunft wird sehr kleinteilig sein», Welzer zu Stuttgart21 in taz, 23. Oktober 2010
 Zur Rettung der Welt, Was Sie sofort tun können: Zehn Empfehlungen von Welzer in FAS, 28. Oktober 2010
 Mein Opa und die Nazis. Über Geschichte, Erinnerung und Subjektivität (Memento vom 29. September 2007 im Internet Archive), Vortrag von Welzer in der SWR2-Sendereihe Aula, 25. Juli 2004 (Manuskript)
 Die harmlosen Bestien. Wie aus normalen Menschen Massenmörder werden (Memento vom 29. September 2007 im Internet Archive), Vortrag von Welzer in der SWR2-Sendereihe Aula, 30. Oktober 2005 (Manuskript)
 Holocaust-Täterforschung: Entwicklung von sozialen Gruppen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, Vortrag von Welzer auf der Jugendpflegertagung des Landesjugendamtes Rheinland, November 2007 (Filmversion für Windows-Mediaplayer)
 Wirtschaftskrise: Warum keiner mehr durchblickt, Interview mit  in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 7. Dezember 2008
 Wohlstand ohne Wachstum?, Harald Welzers sozialpsychologische Analyse gesellschaftlicher Perspektiven im Programm des Deutschlandfunks, 1. Januar 2010

Примечания

Литература 

 на русском языке
  
 на других языках

 Tötungsarbeit, Rezension von , Die Zeit, 27. Oktober 2005
 Rezension von Tobias Bütow, , 28. Februar 2006
 Gefühlte Probleme, Rezension von , Neue Zürcher Zeitung, 12. April 2008
 Gewalt als Lösung, Rezension von , Süddeutsche Zeitung, 14. April 2008
 Ist das schon Häresie?, Rezension von Adam Olschweski, Frankfurter Rundschau, 8. Mai 2008
 Nichts für Optimisten, Rezension von Jörg Plath, Die Tageszeitung, 17. Mai 2008
 Die Dimensionen des Klimawandels, Rezension von Britta Fecke, Deutschlandfunk, 2. Juni 2008
 Rezension, Rezension von Matthias Jung, 9. Dezember 2012
 Alle mal umdenken!, Rezension von Thomas Thiel in der Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6. März 2013
 Selbst denken. Eine Anleitung zum Widerstand. Gedanken aus der Sicht eines Christen, eines Theologen, eines Pfarrers, Rezension von Matthias Jung, 4. April 2013
 Rezension in der , August 2015.

Ссылки 

 Literatur von und über Harald Welzer im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
 WDR 5-Tischgespräch vom 31. Juli 2013: Kirsten Pape im Gespräch mit Harald Welzer (Memento vom 21. Oktober 2013 im Internet Archive) (MP3; 25,5 MB)
 Harald Welzer im Gespräch mit Richard David Precht (ZDF, 9. September 2013)
 futurzwei.org

Выпускники Ганноверского университета
Социологи Германии
Социальные психологи
Психологи Германии
Преподаватели Ганноверского университета
Социологи по алфавиту